Ashfield puede hacer referencia a:

 Ashfield, un municipio en el estado de Nueva Gales del Sur (Australia).
 Ashfield, un barrio en la ciudad de Sídney (Australia).
 Ashfield, una estación de ferrocarril en Glasgow (Escocia).
 Ashfield, un pueblo en el estado de Massachusetts (Estados Unidos).
 Ashfield, un distrito no metropolitano en el condado de Nottinghamshire (Inglaterra).
 Ashfield, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.